Вознесенский храм:
 Вознесенский храм — православный храм в Старом Осколе.
 Вознесенский храм — православный храм в Виннице.
 Вознесенский храм — православный храм в Золочеве.
 Вознесенский храм — православный храм в Туле.
 Вознесенский храм — православный храм в Красноперекопске.
 Вознесенский храм — православный храм в Люботине.
 См. также 
 Вознесенская церковь